Hakseong-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Hakseong-dong, Wonju, stadsdel i Wonju, Gangwon, 
 Hakseong-dong, Ulsan, stadsdel i Ulsan,